Nebro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juniperus communis; o
 el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus.